

Geografia 
 Lescure – comune francese nella regione dell'Occitania
 Lescure-d'Albigeois – comune francese nella regione dell'Occitania
 Lescure-Jaoul – comune francese nella regione dell'Occitania

Altro 
 Parc Lescure –  impianto sportivo polivalente francese di Bordeaux
 Roland Lescure – manager e politico francese